Немудрый — фамилия; имеет женскую форму Немудрая.

Известные носители:
 Немудрый, Александр Петрович (род. 1958) — советский и российский химик, член-корреспондент РАН (2019).
 Немудрый, Иван Константинович (1911—1945) — сержант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945).